Igreja Ortodoxa Coreana (coreano: 한국 정교회 ) ou  Metrópole da Coréia (coreano: 정교회 한국 대교구; grego: Μητρόπολη Κορέας) é uma diocese ortodoxa sob a jurisdição do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla na Coréia (de fato na Coréia do Sul). O bispo governante é o metropolita Ambrósio (Zografos) (desde 28 de maio de 2008).

Ver também 

 Diocese da Coreia
 Exarcado Ortodoxo Russo do Sudeste Asiático

Referências

Ligações Externas 

 Metrópole Ortodoxa da Coréia - site oficial (em inglês)
 Patriarcado de Constantinopla - site oficial
Cristianismo na Coreia
Cristianismo na Coreia do Sul
Cristianismo na Coreia do Norte
Dioceses do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla